Morón de Almazán är en kommunhuvudort i Spanien.   Den ligger i provinsen Provincia de Soria och regionen Kastilien och Leon, i den centrala delen av landet,  km nordost om huvudstaden Madrid. Morón de Almazán ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Morón de Almazán är platt. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km söder om Morón de Almazán.  Trakten runt Morón de Almazán är nära nog obefolkad, med mindre än två invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Almazán,  km nordväst om Morón de Almazán. Trakten runt Morón de Almazán består till största delen av jordbruksmark.

Kustklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är december, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är april, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor

Externa länkar

 

Orter i Kastilien och Leon